Auditivo (relativo o perteneciente al sentido del oído), puede referirse a:

 La audición y/o 
el sistema auditivo
el sistema auditivo central 
y el sistema auditivo periférico, órgano donde se produce la audición.
 El aparato auditivo u oído.
 El nervio auditivo o vestibulococlear.
 El espectro auditivo o percepción sonora.
 La Corteza auditiva primaria del cerebro.
 El pabellón auditivo, pabellón auricular u oreja.
 Un gusano auditivo o melodía que se repite en la mente.
 Una banda musical llamada Auditivo.
 El Conducto auditivo externo
 Un auxiliar auditivo o audífono
 El efecto auditivo por microondas
 Los auriculares o auditivos, piezas o aparatos por donde se oye.